Боб Джессоп (народився 3 березня 1946) — британський академік і письменник, який широко опублікував теорію та політичну економію держави. В даний час він є відомим професором соціології в Університеті Ланкастер.

Основні праці 

 The Capitalist State: Marxist Theories and Methods, Oxford: Blackwell 1982.
 Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy, London: Macmillan 1985.
 Thatcherism: a Tale of Two Nations, Cambridge: Polity (co-authors—Kevin Bonnett, Simon Bromley, Tom Ling) 1988.
 State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place, Cambridge: Polity 1990.
 The Future of the Capitalist State, Cambridge: Polity 2002.
 Beyond the Regulation Approach Putting Capitalist Economies in their Place (co-authored with Ngai-Ling Sum) Cheltenham: Edward Elgar 2006. Winner of the Gunnar Myrdal Prize awarded given by the European Association for Evolutionary Political Economy for the best book published in 2006 broadly in line with its aims and objectives.
 State Power: A Strategic-Relational Approach, Cambridge: Polity 2007.
 Towards A Cultural Political Economy. Putting Culture in its Place in Political Economy, Cheltenham: Edward Elgar 2014.
 The State. Past, Present, Future, Cambridge: Polity 2016.

Примітки

Посилання 
 Боб Джессоп. Либеральная демократия, чрезвычайные государства и новая норма  // Спільне. — 21.01.2019 (пер. за: Jessop, B. The State: Past, Present, Future. Cambridge: Polity Press, 2016, pp. 211—237).

Британські соціологи